Charge, estilo de ilustração
Carga (em inglês, charge), conceito da física.
Carga elétrica, propriedade física que determina as interações eletromagnéticas.
Carga de cor, propriedade de quarks e glúons.
Ou ainda:
Charge (chocolate), marca de chocolate da Nestlé.
Charge!!, quarto álbum de estúdio da banda The Aquabats.
Charges.com.br, portal de humor brasileiro.
Síndrome CHARGE, síndroma genético.

Localidades

França
Chargé, comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Indre-et-Loire.

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos